Municipio de Tuscola puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tuscola (condado de Douglas, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Tuscola (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.